Тичен има више значења:

 Тичен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тичен (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику